Avry correspond à une commune et deux localités suisses du canton de Fribourg.

Commune 
 Avry, commune suisse du canton de Fribourg

Localités 
 Avry-sur-Matran, localité suisse de la commune d'Avry dans le canton de Fribourg
 Avry-devant-Pont, localité suisse de la commune de Pont-en-Ogoz dans le canton de Fribourg

Homonymie de toponyme